Cyclocoelidae är en familj av plattmaskar. Cyclocoelidae ingår i ordningen Echinostomida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyclocoelidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Cyclocoelidae